Вложение (или включение) — специального вида отображение одного экземпляра некоторой математической структуры во второй экземпляр такого же типа. 
А именно, вложение некоторого объекта  в  задаётся инъективным отображением, сохраняющим некоторую структуру. 
Что означает «сохранение структуры», зависит от типа математической структуры, объектами которой являются  и . 
В терминах теории категорий отображение, «сохраняющее структуру», называют морфизмом.

То, что отображение  является вложением, часто обозначают «крючковатой стрелкой» таким образом: .

Для заданных  и  может быть несколько возможных вложений. Во многих случаях существует стандартное (или «каноническое») вложение — например, вложения натуральных чисел в целые, целых в рациональные, рациональных в вещественные, а вещественных в комплексные. 
В таких случаях обычно задают область определения  с образом , такую что .

Геометрия и топология

Общая топология 
Отображение топологических пространств  называется вложением  в , если  — гомеоморфизм (на  рассматривается топология, индуцированная с ). Каждое вложение непрерывно и инъективно.

Для пространства  существование вложения  — топологический инвариант. Мы можем различить два пространства, если одно из них можно вложить в , а другое нельзя.

Дифференциальная топология 
Пусть  — гладкие многообразия и  — гладкое отображение. Оно называется погружением, если дифференциал  отображения  всюду инъективен. Гладкое вложение — это инъективное погружение, являющееся также вложением в вышеприведённом смысле (то есть гомеоморфизмом на свой образ).

Другими словами, прообраз вложения диффеоморфен своему образу, и, в частности, образ вложения должен быть подмногообразием. Погружение в свою очередь является локальным вложением (то есть для каждой точки  существует окрестность , такая что  — вложение).

Важный частный случай — когда N=Rn. Интерес здесь представляет вопрос, насколько малым может быть n. Теорема Уитни о вложении утверждает, что достаточно n=2m, где m — размерность многообразия.

Алгебра

Теория колец 
В теории колец вложением называется инъективный гомоморфизм колец . 
Так как  является подкольцом кольца , то вложение  устанавливает изоморфизм между кольцами  и .

Теория категорий 
В теории категорий не существует удовлетворительного определения вложения, которое подходило бы для всех категорий. 
Типичные требования на определение вложения в произвольной категории таковы: все изоморфизмы являются вложениями, композиция вложений — вложение, все вложения — мономорфизмы, любой экстремальный мономорфизм — вложение.

В конкретной категории вложение — это морфизм ƒ: A → B, который действует инъективно на множествах-носителях и также является начальным морфизмом в следующем смысле:
если g — функция из множества-носителя объекта C во множество-носитель A, и её композиция с ƒ является морфизмом ƒg: C → B, то g также является морфизмом.

Как обычно в теории категорий, существует двойственное понятие, известное как фактор.

См. также 
 Погружение (топология)

Примечания 

Общая алгебра
Общая топология
Дифференциальная геометрия и топология
Функции
Теория категорий